Schölzel bezeichnet

 Glasmalerei Schölzel (Glaskunstwerkstatt Tanja Schölzel), 1928 in Berlin gegründete Glasmalerei

Schölzel ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Schölzel (* 1947), deutscher Journalist und früherer Inoffizieller Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit
 Bärbel Schölzel (* 1959), deutsche Leichtathletin
 Marie Schölzel (* 1997), deutsche Volleyballspielerin